Fossé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fossé (Ardennes) im Département Ardennes
Fossé (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
Le Fossé im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 Fosse